Japanische Badminton-Grundschulmeisterschaften (jap. ) werden seit 1992 ausgetragen. Es handelt sich dabei um Meisterschaften von Schulteams, wobei getrennte Wettbewerbe für Jungen- und Mädchenteams ausgetragen. 2012 fanden die Meisterschaften zum 21. Mal statt.

Austragungsorte

Weblinks 
http://www7.plala.or.jp/njpa-bad/
http://www.21zenchu-badminton.jp/

Grundschulen
Liste (Badminton)
Jugendbadminton
Badminton Grundschulen
Erstveranstaltung 1992